Valerij Širjajev (), ukrajinski hokejist, * 26. avgust 1963, Harkov, Ukrajina.

Širjajev je kariero začel pri klubu Sokol Kijev v sovjetski ligi, kjer je ostal do razpada Sovjetske zveze, nato pa je igral v švicarski ligi za klube EHC Biel, HC La Chaux-de-Fonds, HC Davos, EV Zug, SC Bern, SC Langnau in HC Genève-Servette vse do sezone 2007/08, ko se je v starosti štiriinštiridesetih let upokojil. 

Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 1989, kjer je z reprezentanco osvojil zlato medaljo, sam je na desetih tekmah dosegel dva gola in štiri podaje. Za ukrajinsko reprezentanco je nastopil na sedmih svetovnih prvenstvih, dveh olimpijskih kvalifikacijskih turnirjih, v letih 2002 in 2006, na prvem se je reprezentanci uspelo uvrstiti na Olimpijske igre, kjer je Širjajev tudi zaigral ter na dveh tekmah dosegel eno podajo.

Pregled kariere 

|-
| Sokol Kijev
| Sovjetska liga
| 80/81
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sokol Kijev
| Sovjetska liga
| 81/82
|
| 43
| 2
| 5
| 7
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sokol Kijev
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 37
| 2
| 4
| 6
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sokol Kijev
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 35
| 7
| 3
| 10
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sokol Kijev
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 36
| 2
| 8
| 10
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sokol Kijev
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 36
| 1
| 4
| 5
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sokol Kijev
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 40
| 4
| 6
| 10
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sokol Kijev
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 43
| 12
| 18
| 30
|
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sokol Kijev
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 43
| 12
| 9
| 21
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 10
| 2
| 4
| 6
| +13
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sokol Kijev
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 48
| 8
| 21
| 29
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sokol Kijev
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 44
| 15
| 23
| 38
|
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Biel
| Švicarska liga
| 91/92
|
| 29
| 15
| 17
| 32
|
| 50
|
| 4
| 5
| 0
| 5
|
| 4
|-
| EHC Biel
| Švicarska liga
| 92/93
|
| 29
| 14
| 24
| 38
|
| 52
|
| 4
| 1
| 2
| 3
|
| 6
|-
| HC La Chaux-de-Fonds
| Švicarska 2. liga
| 93/94
|
| 32
| 11
| 36
| 47
|
| 40
|
| 5
| 0
| 3
| 3
|
| 6
|-
| Ukrajina
| Svetovno prvenstvo C
| 94
|
| 6
| 4
| 5
| 9
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC La Chaux-de-Fonds
| Švicarska 2. liga
| 94/95
|
| 36
| 27
| 28
| 55
|
| 60
|
| 4
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|-
| Ukrajina
| Svetovno prvenstvo C
| 95
|
| 4
| 1
| 5
| 6
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC La Chaux-de-Fonds
| Švicarska 2. liga
| 95/96
|
| 36
| 25
| 41
| 66
|
| 49
|
| 11
| 7
| 10
| 17
|
| 4
|-
| HC Davos
| Švicarska liga
| 96/97
|
| 46
| 14
| 26
| 40
|
| 32
|
| 6
| 3
| 1
| 4
|
| 14
|-
| HC La Chaux-de-Fonds
| Švicarska liga
| 97/98
|
| 40
| 6
| 24
| 30
| -12
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC La Chaux-de-Fonds
| Švicarska 2. liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12
| 4
| 5
| 9
|
| 10
|-
| HC La Chaux-de-Fonds
| Švicarska 2. liga
| 98/99
|
| 37
| 25
| 34
| 59
|
| 20
|
| 11
| 8
| 11
| 19
|
| 16
|-
| Ukrajina
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -5
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC La Chaux-de-Fonds
| Švicarska 2. liga
| 99/00
|
| 36
| 13
| 30
| 43
|
| 46
|
| 14
| 4
| 11
| 15
|
| 10
|-
| HC La Chaux-de-Fonds
| Švicarska liga
| 00/01
|
| 40
| 13
| 20
| 33
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC La Chaux-de-Fonds
| Švicarska 2. liga
| 00/01
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18
| 1
| 10
| 11
|
| 16
|-
| Ukrajina
| Olimpijske kvalifikacije
| 01
|
| 3
| 2
| 0
| 2
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ukrajina
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC La Chaux-de-Fonds
| Švicarska 2. liga
| 01/02
|
| 31
| 11
| 37
| 48
|
| 40
|
| 10
| 6
| 9
| 15
|
| 4
|-
| Ukrajina
| Olimpijske igre
| 02
|
| 4
| 2
| 1
| 3
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ukrajina
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Zug
| Švicarska liga
| 02/03
|
| 7
| 2
| 6
| 8
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC La Chaux-de-Fonds
| Švicarska 2. liga
| 02/03
|
| 31
| 11
| 27
| 38
|
| 63
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ukrajina
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 3
| 2
| 0
| 2
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 03/04
|
| 36
| 10
| 17
| 27
|
| 22
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Ukrajina
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Langnau
| Švicarska liga
| 04/05
|
| 44
| 4
| 16
| 20
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Langnau
| Švicarska liga-za obstanek
| 04/05
|
| 5
| 3
| 2
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ukrajina
| Olimpijske kvalifikacije
| 05
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| +1
| '''6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Genève-Servette
| Švicarska liga
| 05/06
|
| 23
| 5
| 8
| 13
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Biel
| Švicarska 2. liga
| 05/06
|
| 13
| 2
| 12
| 14
|
| 12
|
| 18
| 5
| 12
| 17
|
| 8
|-
| HC La Chaux-de-Fonds
| Švicarska 2. liga
| 06/07
|
| 43
| 17
| 52
| 69
|
| 82
|
| 6
| 2
| 6
| 8
|
| 20
|-
| HC La Chaux-de-Fonds
| Švicarska 2. liga
| 07/08
|
| 31
| 6
| 33
| 39
|
| 56
|
| 16
| 4
| 8
| 12
|
| 12
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1086
| bgcolor="#7FFF00" | 314
| bgcolor="#7FFF00" | 611
| bgcolor="#7FFF00" | 925
| bgcolor="#7FFF00" | -3
| bgcolor="#7FFF00" | 1053
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 140
| bgcolor="#7FFF00" | 52
| bgcolor="#7FFF00" | 89
| bgcolor="#7FFF00" | 141
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 132
|}

Glej tudi 
Seznam ukrajinskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Ukrajinski hokejisti
Olimpijski tekmovalci za Ukrajino
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Sovjetski hokejski reprezentanti
Ukrajinski hokejski reprezentanti
Hokejisti Sokol Kijev
Hokejisti EHC Biel
Hokejisti HC La Chaux-de-Fonds
Hokejisti HC Davos
Hokejisti EV Zug
Hokejisti SC Bern
Hokejisti SC Langnau
Hokejisti HC Genève-Servette
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih